Пертюи:

 Пертюи — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Пертюи — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.